Con el nombre de Tratado de Límites del Río Uruguay (o Tratado del Río Uruguay) se denomina a varios acuerdos internacionales referidos a dicho río:
 El Tratado de Límites del Río Uruguay y otros cursos fluviales que constituyen la frontera argentino-brasileña, el cual fue firmado el 6 de octubre de 1898; 
 El Tratado de Límites del Río Uruguay firmado en el año 1916 entre los representantes de la Argentina y el Uruguay;  
 El Tratado de Límites del Río Uruguay firmado en el año 1961 entre los representantes de la Argentina y el Uruguay; o
 El Tratado del Río Uruguay, un estatuto firmado en el año 1975 entre los representantes de la Argentina y el Uruguay.